AEP steht als Abkürzung für:
 American Electric Power, größter Stromerzeuger der USA
 AEP Industries, Kunststofffolienhersteller aus den USA
 Akustisch evozierte Potentiale, (Hör-)Untersuchungsmethode mittels EEG in der Medizin
 Ambulant erworbene Pneumonie
 Flughafen Buenos Aires-Jorge Newbery in Buenos Aires, nach dem IATA-Flughafencode
 Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung
 Appropriateness Evaluation Protocol – Fehlbelegung im Krankenhaus
 Apothekeneinkaufspreis, siehe Arzneimittelpreisverordnung
 AppleTalk Echo Protocol, ein Teil des Netzwerkprotokolls AppleTalk
 After Effects, Dateiformat von Adobe
 Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, österreichischer Verein zur Förderung der Frauenrechte

Abkürzung